ZCN steht für:
 Heeresflugplatz Celle (IATA-Code)
 Zero-coupon note, ein Zero-coupon bond, siehe Nullkuponanleihe

Abkürzung